Orangeville (Illinois)
Orangeville (Ohio)
Orangeville (Pensilvânia)
Orangeville (Utah)

Desambiguações de topônimos